Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1971/72 war die fünfte Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 9. September 1971 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 27. Mai 1972 mit dem 30. Spieltag abgeschlossen.

Die Liga wurde wie in der Vorsaison als eine viergleisige Liga mit je 15 Mannschaften konzipiert. Die vier Gruppen wurden dabei  als Gruppe Rot, Gruppe Weiß, Gruppe Grün und Gruppe Blau bezeichnet. All vier Erstplatzierten stiegen zum Saisonende direkt in die 2. Lig auf. Als einzige Erneuerung zur Vorsaison wurde die Liga mit Abstieg gespielt. Die Mannschaften auf den letzten zwei Tabellenplätzen aller vier Gruppen stiegen in die damals viertklassige regionale Amateurliga ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 56 Mannschaften die vier Absteiger aus der 2. Lig Beykozspor, Nazillispor, Hacettepe GK und Galata SK hinzugekommen. Neulinge, die entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder die die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und so an der dritthöchsten Spielklasse teilnehmen durften, gab es nicht. 

Lüleburgazspor, Beykozspor, Gaziantepspor und Karabükspor erreichten die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Während Beykozspor den direkten Wiederaufstieg in die 2. Lig erreichte, bedeutete der Aufstieg für Lüleburgazspor, Gaziantepspor und Karabükspor die erste Teilnahme ihrer Vereinsgeschichten an der 2. Lig. Zum Saisonende standen aus der Gruppe Rot Hasköy SK und Ülküspor, aus der Gruppe Weiß Beylerbeyi SK und Yeşildirek SK, aus der Gruppe Grün Sanayi Barbaros SK und Altındağspor und aus der Gruppe Blau Bahçeli Gençlik SK und Yenişehir SK als Absteiger in die regionale Amateurliga fest. Der Verein Yenişehir SK aus der Hauptstadt Ankara erklärte zu Saisonanfang seine Nichtteilnahme an der Liga. Alle Spiele wurden mit einer 3:0-Niederlage gewertet und der Verein als erster Absteiger deklariert.

Zum ersten Mal wurde in dieser Saison die Tordifferenz anstelle des Torquotienten eingeführt.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Grün (Yeşil Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe Blau (Mavi Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1971/72 auf mackolik.com (türkisch)

1971/72
Fußballsaison 1971/72